Никольское сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — село 2-е Никольское.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село 2-е Никольское,
 поселок Карандеевка,
 хутор Раздольный,
 хутор Соколовский,
 хутор Хренище.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области